Хирон () — город и приход (parroquia) в Эквадоре, на территории провинции Асуай. Является административным центром одноименного кантона.

Город Хирон расположен в 44 км к юго-западу от столицы провинции Асуай г. Куэнка, находится в Эквадорских Андах (известных как «Сьерра») на высоте 2160 м над уровнем моря.

История 
Во времена Империи инков эта местность была известна как Пакайбамба, что означает Долина деревьев гуавы. Название Хирон было дано городу конкистадором Франсиско Эрнандесом Хироном во время его пребывания там в 1534 году. Точная дата основания города неизвестна, так как соответствующие документы утеряны.

В Хироне есть центральная площадь с парком и современной церковью. Путеводитель по Эквадору пишет: «Хирон построен вокруг красивой центральной площади, над которой возвышаются некогда величественные старые дома с глиняными черепичными крышами и деревянными балконами, а также довольно авангардная бетонная церковь». Многие из его улиц застроены домами колониальной и республиканской эпох. 20 декабря 2006 года город был объявлен Patrimonio Cultural de la Nación (Национальное культурное наследие) .

Примечания

Ссылки 
 Girón

Города Эквадора